Дороти Эмма Арзнер (,  — ) — американский режиссёр. Её режиссёрская карьера в художественных полнометражных фильмах охватывала период конца 1921-х — начала 1940-х. Все это время она была единственной женщиной, работающей в этой области.

Ранняя жизнь и карьера 

Дороти Арзнер родилась в Сан-Франциско, выросла в Лос-Анджелесе, где её отцу принадлежал ресторан, посещаемый многими голливудскими знаменитостями. После окончания средней школы она поступила в Университет Южной Калифорнии в надежде стать врачом. Во время Первой мировой войны она оставила учёбу, чтобы работать за рубежом медсестрой. К тому времени как война закончилась, Дороти решила не продолжать учёбу и, после визита в киностудию, решила начать карьеру режиссёра.

Через связь с директором Вильямом Ч. де Миллем, она получила работу в кинокомпании Paramount Pictures. Начинала она как стенографистка. Продвинулась дальше, став сценаристом, после чего была повышена до монтажёра и в течение полугода быстро освоила эту работу. Её первой работой в качестве режиссёра и монтажёра стала известная классическая кинолента «Кровь и песок», с Рудольфом Валентино в главной роли. Вскоре Дороти была вознаграждена за свою качественную работу. Впечатлённый талантом режиссёра, продюсер Джеймс Круз предложил ей работу в качестве сценариста и режиссёра в нескольких своих фильмах. Арзнер достигла большого влияния благодаря своей работе над более чем 50 фильмами для Paramount. Используя своё влияние, она грозилась уйти в качестве режиссёра к конкуренту — Columbia Pictures. В итоге Paramount уступил, и в 1927 году вышел фильм Мода для женщин, который принёс большую прибыль студии.

В Paramount Арзнер сняла своё первое звуковое кино Бурная вечеринка главную роль в котором исполнила Клара Боу. Чтобы Боу могла свободно передвигаться по съемочной площадке, Арзнер установила микрофон на удоку, создав при этом первый микрофонный бум. Бурная вечеринка пользовалась успехом у критиков и заняла 3-е место среди самых кассовых картин 1929 года. Фильм, действие которого разворачивается в женском колледже, содержал лесбийские мотивы, — этот подтекст часто использовался в работах Арзнер. Следующие три года её фильмы явно не соответствовали принципам Кодекса Хейса. В этих фильмах были показаны агрессия, свобода слова и независимость женщин.

Арзнер оставила Paramount в 1932 году, чтобы начать работу в качестве независимого продюсера для нескольких студий. Фильмы, которые она сняла в этот период, — одни из самых известных её картин. Они стали стартом в карьере для многих актрис, включая Кэтрин Хепбёрн, Розалинд Расселл, Сильвию Сидни и Люсиль Болл. В 1936 году Арзнер стала первой женщиной, присоединившейся к недавно образованной Гильдии режиссёров Америки.

По неизвестной причине (возможно, из-за желания оправиться после болезни) Арзнер перестала снимать фильмы в 1943 году. Её подруга Джоан Кроуфорд, бывшая лицом Pepsi, попросила Арзнер смонтировать несколько рекламных роликов. И в последующие годы она продолжила работать на телевидении режиссёром рекламных роликов и армейских учебных фильмов. Она также ставила пьесы, а в 60-70-е годы работала в качестве профессора в киношколе UCLA, где обучала сценарному и режиссёрскому ремеслу до самой своей смерти в 1979 году.

Личная жизнь и смерть 

У неё была романтическая связь с несколькими актрисами. Но большую часть своей жизни, с 1930 года и до самой смерти, она прожила с танцовщицей и хореографом Мэрион Морган.

Дороти Арзнер умерла в возрасте 82 лет в Ла Куинта, Калифорния, её тело кремировали и прах развеяли.

Память 

За свои достижения в области киноиндустрии Арзнер удостоена Звезды за номером 1500 на Голливудской «Аллее славы», находящейся на Вайн-стрит.

Литература 

Поэт-драматург Ричард Воган Мюррей в 2000 году написал рассказ-спектакль Камеру, женщина(), в котором описал последний день карьеры Арзнер. По его сюжету, Гари Кон уволил Арзнер за сцену поцелуя между Мерл Оберон и вымышленной актрисой Розы Линдстром (эту роль на самом деле играла Изобел Элсом в фильме Сначала приходит мужество, в котором снималась Оберон), финал фильма так и не был закончен. В этом рассказе Арзнер и Оберон были изображены как любовницы, также Арзнер описали как «типичного» режиссёра, который хочет, чтобы её любовница была ведущей актрисой. Спектакль состоял из четырех действий, и эпилога в виде интервью, в котором содержатся известные высказывания Арзнер. Вероятно, что фильм Сначала приходит мужество был взят у Арзнер (добавив к его сюжету мужчин Брайана Ахерна, Карла Эсмонда и Фрица Лейбера сделав его военным) против воли Арзнер.

Фильмография

Ссылки 
 Dorothy Emma Arzner
 Фильмография Дороти Арзнер

Люди, чей прах был развеян
Преподаватели Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе